Auvers (Haute-Loire)
 Auvers (Manche)
ook:
Auvers-le-Hamon,  Sarthe
Auvers-Saint-Georges, Essonne 
Auvers-sous-Montfaucon,  Sarthe 
Auvers-sur-Oise,  Val-d'Oise